Fiston ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Razak Fiston (* 1991), burundischer Stürmer (Fußball)
 Cédrick Fiston (* 1981), französischer Fußballspieler (Guadeloupe)